Зеневич:

 Зеневич, Владимир Михайлович (1953—2004) — депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии II созыва .
 Зеневич, Дмитрий Иванович — инженер-строитель, лауреат Сталинской премии (1952).
 Зеневич, Лариса Ивановна (род. 1946) — советская и российская деятельница культуры, художница, кинематографист.